Батина може бити:

 Батина (оружје), врста оружја

или

 Батина (Драж), насељено место у Хрватској
 Батина (Кутина), насељено место у садтаву града Кутине, Сисачко-мословачка жупанија, Република Хрватска.
 Горња Батина, насељено место у саставу града Златара, Крапинско-Загорска жупанија, Република Хрватска.
 
или

 Доња Батина (вишезначна одредница), чланак у коме су пописана сва насеља са називом Доња Батина.